Кола́ров — славянская фамилия. Известные носители:
 Коларов, Александар (род. 1985) — сербский футболист.
 Коларов, Асен Петков (получил известность как Асен Разцветников; 1897—1951) — болгарский поэт, писатель, фельетонист, публицист, переводчик.
 Коларов, Атанас (род. 1934) — болгарский шахматист, международный мастер (1957).
 Коларов, Васил Петров (1877—1950) — болгарский политик и академик.
 Коларов, Никола Костадинов (1902—1961) — болгаро-македонский революционер, юрист, журналист, историк, географ.